Олег Непомнящий:
 Непомнящий, Олег Викторович (1938—1986) — изобретатель СССР, автор многочисленных изобретений в сфере пищевой промышленности.
 Непомнящий, Олег Наумович (1939—2016) — советский и российский музыкальный менеджер, продюсер.